Сі () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Сі Айхуа — веслувальниця, олімпійська чемпіонка
 Сі Рігулен — китайський борець вільного стилю, чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Азії, учасник Олімпійських ігор.
 Сі Цзіньпін — голова КНР

Китайські прізвища